Red Carpet, film (comédie romantique) de Park Beom-soo (2014). 
 Red Carpet,  de Namie Amuro (2015).